Болеслав V — имя нескольких монархов Европы:
 Болеслав V Варшавский — варшавский князь.
 Болеслав V Стыдливый — польский князь.